Pic Eagle (en ) peut désigner :
 le pic Eagle, dans le comté de Mariposa, en Californie ;
 le pic Eagle, dans le comté de Shasta, en Californie ;
 le pic Eagle, dans le comté de Park, au Wyoming.